Winzeln ist der Name folgender Orte:

 Winzeln, Ortsteil der Gemeinde Fluorn-Winzeln im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Winzeln (Pirmasens), Stadtteil von Pirmasens in Rheinland-Pfalz
 Winzeln, auf Hochdeutsch umgelauteter Name eines im 19. Jahrhundert abgegangenen Einzelhofes und vermutete Burgstelle auf dem Gemeindegebiet von Weiach, Kanton Zürich, Schweiz; siehe Winzlen (Weiach). Siehe auch archäologische Schutzzone auf Gemeindegebiet von Hüttikon, Kanton Zürich, Schweiz: Winzeln (Hüttikon).

Siehe auch:

 Freiherren von Winzeln, im Mittelalter im Raum Süddeutschland urkundlich erwähntes Freiherrengeschlecht; vgl. Ruine Wenzelstein (Winzeln)